

Sigle 
 Tonnellata equivalente di petrolio  – unità di misura dell'energia
 Tranvie Elettriche Parmensi  – azienda di trasporto pubblico della provincia di Parma (Italia)
 Tromboembolia polmonare
 Tumori Endocrini Pancreatici

Codici 
 TEP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Teptep (Papua Nuova Guinea)
 tep – codice ISO 639-3 della lingua tepecana

Mineralogia 
 Tep – abbreviazione di tephroite

Note